Хохли — екзонім українців

Хохли — присілок, Шуміхинський район, Курганська область
 Хохли — селище, Шуміхинський район, Курганська область